Passmore ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Passmore (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 George Passmore (* 1942), britischer Künstler
 George Passmore (Lacrossespieler) (1889–1952), US-amerikanischer Lacrossespieler
 John Passmore (1914–2004), australischer Philosoph
 John Richard Passmore (1904–1984), australischer Maler
 Matt Passmore (* 1972), australischer Schauspieler
 Steve Passmore (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Walter Passmore (1867–1946), britischer Sänger und Schauspieler
 William Passmore (1882–1955), US-amerikanischer Lacrossespieler

Siehe auch: Pasmore